Охо Зарко има више значења:

 Охо Зарко (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Охо Зарко (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Охо Зарко (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Охо Зарко (Магдалена), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охо Зарко (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охо Зарко (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Охо Зарко (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Охо Зарко (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Охо Зарко (Санта Круз), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Охо Зарко (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Охо Зарко (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Охо Зарко (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику